Алекса́ндр Алекса́ндрович Малино́вский:
  Малиновский, Александр Александрович (Богданов; 1873—1928) — русский и советский врач, экономист, философ, революционер-большевик, учёный-естествоиспытатель.
 Малиновский, Александр Александрович (1909—1996) — советский учёный, философ, крупный специалист в области биологии, теории и практики применения системного подхода.